Bosiljevo (Karlovac), een gemeente in de Kroatische provincie Karlovac
Bosiljevo (Čazma), een plaats in de gemeente Čazma in de Kroatische provincie Bjelovar-Bilogora